Typ 145 steht für:

 Peugeot Typ 145, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 145, Feederschiffstyp der Sietas-Werft
 Typ 145, Variante des VW Karmann-Ghia Typ 14, Automodell von VW

Abkürzung